Rainier lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Rainier (Oregon)
 Rainier (Washington)

 Rainier Beach

 Rainier-hegy
 Rainier Mesa
 Rainier Nemzeti Erdő

Kanada 
 Rainier (Kanada)

Hadipar 
 USS Rainier – számos hadihajó neve
 NOAAS Rainier (S 221) – meteorológiai megfigyelőhajó

Sport 
 Tacoma Rainiers – baseballcsapat
 Seattle Rainiers – baseballcsapat

Sport egyértelműsítő lapok